Richard Penrose ist der Name folgender Personen:
 Richard L. Penrose (Richard Lynn Penrose; 1943–2011), US-amerikanischer Entomologe